The Commitments puede referirse a:

The Commitments, una novela de Roddy Doyle del año 1987; o 
The Commitments, una película de 1991 dirigida por Alan Parker y basada en la novela de Doyle.